Dornleiten heißen folgende geographischen Objekte:

 Dornleiten (Gemeinde Hollenstein), Ort bei Hollenstein an der Ybbs, Bezirk Amstetten, Niederösterreich
 Dornleiten (Gemeinde Grünau), Ort bei Grünau im Almtal, Bezirk Gmunden, Oberösterreich
 Dornleiten (Gemeinde Schlierbach), Ort bei Schlierbach, Bezirk Kirchdorf, Oberösterreich
 Dornleiten (Gemeinde Ottendorf), Ortsteil von Ottendorf an der Rittschein, Bezirk Hartberg-Fürstenfeld, Steiermark